Албан — многозначный термин.

 Албан — представитель казахского рода албанов.
 Албан — в истории калмыцкого народа денежная повинность, которыю выплачивали владельческие улусы своему владельцу.
 Доктор Албан (род. 1957) — шведский музыкант нигерийского происхождения.

См. также 
 Албани
 Албанцы

Примечания